Подушка (ласк. уменьш. — подушечка) — может означать:

 Подушка — постельная принадлежность в виде зашитого со всех сторон мешка, набитого пухом, пером, поролоном или другим мягким материалом.
 Подушка — река в России, протекает в Томской области.
 Подушка безопасности — система пассивной безопасности в транспортных средствах.

См. также 

 
 Грунтовая подушка —  из уплотнённого грунта.
 Кислородная подушка
 Магнитная подушка
 Паровая подушка
 Подушка льда — слой снежно-ледяной массы в промежутке между льдинами или у борта проходящего сквозь лёд судна.
 Подушка-пердушка
 Подушечка стопы
 Подушка таламуса
 «Подушка Дюпре»
 «Подушка для солнышка»
 Бой подушками

Примечания